Mark Curry – attore statunitense nato nel 1961.
Mark Curry – rapper statunitense.
Mark Curry – presentatore televisivo statunitense.
Mark Curry – musicista rock statunitense.
Makkari – personaggio immaginario appartenente ai fumetti Marvel Comics.